La sigla CUD en Wikipedia puede referirse a:
Cooperación universitaria al desarrollo: Cooperación al desarrollo llevada a cabo por universidades para impulsar el desarrollo social y económico. 
Cámara Uruguaya del Disco o Cámara Uruguaya de Productores de Fonogramas: entidad que regula la producción y distribución fonográfica en Uruguay y la certificación discográfica en ese país entre otras actividades.
 Centros Universitarios de la Defensa, centros adscritos a universidades públicas que imparten formación a futuros oficiales del ejército español